«Álvaro Gutiérrez» - conjunto del nombre propio Álvaro y el apellido Gutiérrez - puede referirse a:

Personajes 
 Álvaro Gutiérrez Arancibia (19??-), deportista (lucha greco-romana) chileno.
 Álvaro Gutiérrez Cueva (19??-), político peruano.
 Álvaro Gutiérrez Felscher (1968-), futbolista uruguayo.
 Álvaro Gutiérrez Prieto (19??-), político español.
 Álvaro Gutiérrez (1973-), director de fotografía español.